Rotmützen ist eine Bezeichnung für: 
 Praktizierende der Nyingma-, Sakya- und Kagyü-Traditionen des tibetischen Buddhismus

Siehe auch:
 Gelbmützenorden
 Karma-Kagyü (Schwarzmützen)